Открытый чемпионат Бразилии 2007 — 7-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бразильском курорте Коста-ду-Сауипе, и являющегося частью ATP Тура в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 12 по 19 февраля.

Первым сеяным в одиночном турнире стал Хуан Карлос Ферреро (№ 27 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Гильермо Каньяс выиграл свой 7й титул на одиночных соревнованиях ассоциации. Этот титул стал последним выигранным им в его карьере.
 Хуан Карлос Ферреро уступает пятый подряд финал на соревнованиях основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Павел Визнер выигрывает свой 13й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Лукаш Длоуги выигрывает свой 3й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Визнер и Длоуги защитили свой прошлогодний титул на этом турнире.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии по теннису
 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2007 года
2007